Solda-branca é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Galium mollugo subsp. erectum
 Galium mollugo subsp. mollugo
 Galium glaucum